Il Campionato argentino di rugby a 15 1967  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Rosario

Contesto 
 Il Club Atlético del Rosario festeggia i suoi cent'anni ed ha l'onore di organizzare la "final four" del campionato, che prevede per la prima volta la finale per il 3º posto.
 Successo Argentino nel V campionato sudamericano.
 Esordio della selezione di Jujuy, la cui federazione si è staccata da quella di Tucumàn.

Tabellone

Eliminatorie

Semifinali

Finale 3-4 posto

Finale

Collegamenti esterni